Frédéric Cassivi, un gardien de but canadien au hockey sur glace.
 Marc Cassivi, un journaliste canadien.
 Marguerite Cassivi, une actrice canadienne.